Ниже представлен список руководителей (воевод, комендантов, глав городского комитета партии, глав советов и глав администрации) Саратова со времён основания города и до наших дней.

1590—1713

1713—1917

Советский период (1917—1991)

Новейший период (с 1991)

Примечания 

Главы Саратова
Саратов
Коменданты Саратова
История Саратова